Антониади:

 Антониади, Эжен Мишель (1870—1944) — французский астроном греческого происхождения, известен благодаря своим наблюдениям Марса и Меркурия.
 Антониади — 394-километровый марсианский ударный кратер.
 Антониади — огромный ударный кратер, находящийся в южной приполярной области на обратной стороне Луны.